Основно значење појма топ је:
 Топ, артиљеријско оружје
Уколико сте тражили неки одређени топ, погледајте:
 :Категорија:Топови
Такође, топ може да значи и следеће:
 Топ (шах), шаховска фигура
 Топ (одећа), атрактивни део женске одеће, који покрива горњи део тела, од струка до изнад груди, без бретела и рукава
На енглеском језику реч -{top}- значи врх и тај појам се усталио и у српском језику.
Ако сте тражили нешто везано за то значење, то може да се односи на:
 Топ листа надреалиста, популарна сарајевска комедија
 Топ ган, амерички филм из 1986. године
 Топ ТВ, српска телевизијска мрежа